Gushi (Henan), een stad in de provincie Henan in 
 Gushi (poëzievorm), een vorm voor gedichten
 Gushi (volk), een oud volk in de Turpanlaagte in de huidige regio Sinkiang